Vienne megyében 281 település található.

(CAP) Poitiers agglomerációs körzet (2000)
(CAC) Châtellerault agglomerációs körzet (2001)